Анжелика: 

 Анжелика — женское имя.

Топоним 
 (965) Анжелика — астероид, открытый в 1921 году.
 Анжелика — муниципалитет в Бразилии.

В культуре 
 «Анжелика» — серия из 13 романов Анн и Серж Голон, экранизированная режиссёром Бернардом Бордери.
 Анжелика — героиня романов Анн и Сержа Голон и их экранизаций:
 «Анжелика — маркиза ангелов», 1964;
 «Анжелика в гневе» («Великолепная Анжелика»), 1965;
 «Анжелика и король», 1966;
 «Неукротимая Анжелика», 1967;
 «Анжелика и султан», 1968;
 «Анжелика, маркиза ангелов» — ремейк фильма 1964 года (Франция, 2013).
 «Анжелика» — японский аниме-сериал.
 «» — американский фильм режиссёра , вышедший в 2015 году.

См. также 
 Анджелика
 Ангелика (значения)